Асгат Талгатович Галиев (род. 3 января 1949 года, д. Малые Каркалы Миякинского района, БАССР) — глава администрации города Салавата, Башкортостан в период с 1999 по 2002 год, почетный гражданин города Салавата.

Биография 
Родился 3 января 1949 г. в д. Малые Каркалы Миякинского района Башкирии. В 1972 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик». В 1981 г. окончил Свердловскую высшую партийную школу.

Приехал в Салават работать в 1966 году из дер. Зидиганово Миякинского района БАССР. С 1966 по 1970 год работал слесарем-ремонтником механо-ремонтного цеха РМЗ Салаватского нефтехимкомбината, в 1970—1972 гг. — инженер-конструктор управления ремонтно-механического завода Салаватского нефтехимкомбината, в 1972—1973 гг. — помощник начальника контрольно-технического пункта Вольского высшего военного училища, в 1973—1974 гг. — инженер-технолог РМЗ Салаватского нефтехимкомбината.

Член КПСС. В 1974—1975 годах работал инструктором промышленно-транспортного отдела горкома КПСС г. Салавата, в 1975—1980 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом горкома КПСС г. Салавата, в 1981—1990 гг. — заместитель председателя исполкома горсовета народных депутатов г. Салавата, в 1990—1991 гг. — председатель исполкома горсовета г. Салавата, в 1991—1998 гг. — председатель Госкомитета РБ по платным услугам, член Правительства РБ, в 1998—1999 гг. — первый заместитель министра внешних связей и торговли РБ, Действительный Государственный советник РБ II класса.

Работал главой администрации города Салавата с 1999 по 2002 годы. В 2000 году входил в состав совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Совет директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Имеет долю в уставном капитале предприятия — 0,004 %.

Был депутатом Палаты Представителей Государственного собрания республики Башкортостан. В 2012 году Галиеву присвоено звание «Почётный гражданин города Салавата».

Женат. Супруги Галиевы вырастили и воспитали двух дочерей, растут три внука.

Галиев А. Т. проживает в Салавате. Председатель городского Совета ветеранов города Салавата, председатель Совета старейшин.

Деятельность на посту главы администрации 
Во время работы Галиева в Салавате продолжалось жилищное строительство в городе.

Примечания

Литература 
 Газета «Выбор». — № 49-50 (9975-9976) от 14 апреля 2015 года.
 Зыкина Р. Ф. Асгат Галиев (Серия «Золотые имена Башкортостана»). — Уфа: Скиф, 2015.

Выпускники Уральского института управления
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР двенадцатого созыва
Градоначальники Салавата
Сотрудники Газпром нефтехим Салават
Почётные граждане Салавата
Председатели Салаватского горисполкома
Члены правительства Башкортостана